2 oronimy w Polsce:
 Suszyca (1047 m n.p.m.) – góra w Sudetach Wschodnich, w Górach Złotych, w Górach Bialskich 
 Suszyca (1061 m n.p.m.) – szczyt w Sudetach Zachodnich, w Karkonoszach

2 cieki w Polsce:
 Suszyca – potok, dopływ Jaszczurówki
 Suszyca – struga, dopływ Łyny

inne:
 Suszyca Rykowa – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie starosamborskim

Zobacz też 
 Sušice, Suszno